Technologische Universität steht für:

 Technologische Universität Almaty, Kasachstan
 Staatliche Technologische Universität Wizebsk, Weißrussland